Fantasmagorie – album zespołu Akurat
 Fantasmagorie – film animowany Émile Cohla